Il doppio del torneo di tennis Montevideo Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Cabello e Agustín Calleri che hanno battuto in finale Paulo Taicher e Cristiano Testa 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Edwin Kempes /  Peter Wessels (quarti di finale)
 Diego del Río /  Óscar Ortiz (semifinali)

 Jaime Oncins /  André Sá (primo turno)
 Ota Fukárek /  Myles Wakefield (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 1998